Anahuac (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Anáhuac, een gebied in centraal-Mexico
 Anahuac Vallei, de oude Azteekse naam voor de Vallei van Mexico